Lapparent ist der Familienname folgender Personen:

 Albert de Lapparent (1839–1908), französischer Geologe
 Albert-Félix de Lapparent (1905–1975), französischer Geologe
 Charles Cochon de Lapparent (1750–1825), französischer Polizeiminister und Senator
 Claude de Lapparent (1920–1985), französischer Geologe
 Henri Cochon de Lapparent (1840–1913), französischer Agronom und Funktionär
 Hubert de Lapparent (* 1919), französischer Schauspieler
 Jacques de Lapparent (1883–1948), französischer Geologe